Ploščaď Revoljucii má více významů:

 Náměstí Revoluce (Moskva) – náměstí v Moskvě

Stanice metra
 Ploščaď Revoljucii (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Arbatsko-Pokrovské lince
 Ploščaď Revoljucii (stanice metra v Krasnojarsku) – stanice metra v Krasnojarsku, ve stavbě
 Ploščaď Revoljucii (stanice metra v Čeljabinsku) – stanice metra v Čeljabinsku, ve stavbě